Codex Aureus ("códice" o "libro" "dorado" o "de oro" en latín) puede referirse a:

Codex Aureus de Echternach
Codex Aureus de El Escorial, también llamado Codex Aureus de Espira, Codex Aureus de Enrique III o Evangeliario dorado de Enrique III
Codex Aureus de Estocolmo, también llamado Codex Aureus de Canterbury
Codex Aureus de Harley o Evangeliario dorado de Harley (carolingio)
Codex Aureus de Lorsch
Codex Aureus Pultoviensis
Codex Aureus de San Emmeram
Codex Aureus de Saint-Gall o Psalterio dorado de Saint-Gall

Notas